|-
|(49751)||1999 VL168|| align=right|15,7|| align=right|2,231|| align=right|0,152|| align=right|6,16|| align=right|3,332||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49752)||1999 VP169|| align=right|16,2|| align=right|2,185|| align=right|0,050|| align=right|3,56|| align=right|3,229||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49753)||1999 VD172|| align=right|14,8|| align=right|2,388|| align=right|0,193|| align=right|2,11|| align=right|3,689||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49754)||1999 VL172|| align=right|15,1|| align=right|2,323|| align=right|0,056|| align=right|7,61|| align=right|3,540||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49755)||1999 VO172|| align=right|15,6|| align=right|2,299|| align=right|0,085|| align=right|2,11|| align=right|3,485||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49756)||1999 VJ177|| align=right|15,9|| align=right|2,179|| align=right|0,184|| align=right|8,77|| align=right|3,216||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49757)||1999 VO183|| align=right|15,7|| align=right|2,258|| align=right|0,155|| align=right|6,34|| align=right|3,393||MBA||12. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49758)||1999 VY188|| align=right|15,3|| align=right|2,336|| align=right|0,180|| align=right|10,40|| align=right|3,570||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49759)||1999 VX189|| align=right|15,8|| align=right|2,227|| align=right|0,083|| align=right|3,85|| align=right|3,323||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49760)||1999 VK190|| align=right|15,8|| align=right|2,234|| align=right|0,191|| align=right|6,12|| align=right|3,339||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49761)||1999 VU201|| align=right|15,1|| align=right|2,301|| align=right|0,033|| align=right|7,36|| align=right|3,489||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49762)||1999 VQ207|| align=right|15,9|| align=right|1,918|| align=right|0,081|| align=right|20,56|| align=right|2,655||MBA||13. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(49763)||1999 VO210|| align=right|15,7|| align=right|2,285|| align=right|0,094|| align=right|5,83|| align=right|3,455||MBA||12. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49764)||1999 VE212|| align=right|16,3|| align=right|2,383|| align=right|0,137|| align=right|1,22|| align=right|3,679||MBA||12. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49765)||1999 VB217|| align=right|15,1|| align=right|2,319|| align=right|0,072|| align=right|4,83|| align=right|3,531||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49766)||1999 WS|| align=right|15,1|| align=right|2,145|| align=right|0,123|| align=right|1,36|| align=right|3,141||MBA||18. november 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(49767)||1999 WK2|| align=right|14,7|| align=right|2,195|| align=right|0,105|| align=right|7,87|| align=right|3,252||MBA||26. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49768)||1999 WP3|| align=right|15,7|| align=right|2,305|| align=right|0,103|| align=right|6,63|| align=right|3,499||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49769)||1999 WZ6|| align=right|15,6|| align=right|2,293|| align=right|0,062|| align=right|5,74|| align=right|3,472||MBA||28. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49770)||1999 WC7|| align=right|14,8|| align=right|2,320|| align=right|0,185|| align=right|5,85|| align=right|3,533||MBA||28. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49771)||1999 WP7|| align=right|15,6|| align=right|2,317|| align=right|0,080|| align=right|1,87|| align=right|3,526||MBA||28. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49772)||1999 WT7|| align=right|15,3|| align=right|2,357|| align=right|0,084|| align=right|2,88|| align=right|3,618||MBA||28. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49773)||1999 WJ8|| align=right|15,3|| align=right|2,366|| align=right|0,067|| align=right|6,35|| align=right|3,638||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49774)||1999 WT9|| align=right|14,9|| align=right|2,310|| align=right|0,104|| align=right|7,06|| align=right|3,510||MBA||30. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49775)||1999 WO13|| align=right|15,2|| align=right|2,338|| align=right|0,114|| align=right|3,35|| align=right|3,575||MBA||29. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49776)||1999 WG18|| align=right|15,4|| align=right|2,237|| align=right|0,099|| align=right|2,61|| align=right|3,345||MBA||28. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|49777 Cappi||1999 XS|| align=right|15,6|| align=right|2,356|| align=right|0,067|| align=right|4,47|| align=right|3,616||MBA||2. december 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(49778)||1999 XT|| align=right|15,7|| align=right|2,178|| align=right|0,214|| align=right|7,28|| align=right|3,215||MBA||2. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49779)||1999 XG3|| align=right|15,0|| align=right|2,291|| align=right|0,108|| align=right|6,73|| align=right|3,468||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(49780)||1999 XG6|| align=right|15,8|| align=right|2,247|| align=right|0,149|| align=right|4,20|| align=right|3,368||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(49781)||1999 XT7|| align=right|13,5|| align=right|2,553|| align=right|0,182|| align=right|12,62|| align=right|4,079||MBA||4. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(49782)||1999 XK9|| align=right|13,8|| align=right|2,346|| align=right|0,276|| align=right|21,75|| align=right|3,593||MBA||2. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49783)||1999 XW9|| align=right|16,5|| align=right|2,335|| align=right|0,228|| align=right|3,11|| align=right|3,568||MBA||4. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49784)||1999 XA10|| align=right|16,5|| align=right|2,286|| align=right|0,227|| align=right|1,11|| align=right|3,456||MBA||5. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49785)||1999 XB10|| align=right|16,6|| align=right|2,521|| align=right|0,083|| align=right|2,31|| align=right|4,003||MBA||5. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49786)||1999 XE11|| align=right|16,2|| align=right|2,219|| align=right|0,135|| align=right|4,60|| align=right|3,306||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(49787)||1999 XY11|| align=right|14,9|| align=right|2,279|| align=right|0,230|| align=right|24,44|| align=right|3,440||MBA||6. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(49788)||1999 XA13|| align=right|15,8|| align=right|2,287|| align=right|0,055|| align=right|6,51|| align=right|3,459||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49789)||1999 XY15|| align=right|14,6|| align=right|2,451|| align=right|0,124|| align=right|3,12|| align=right|3,836||MBA||6. december 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49790)||1999 XF20|| align=right|15,6|| align=right|2,277|| align=right|0,167|| align=right|2,52|| align=right|3,436||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49791)||1999 XF31|| align=right|15,9|| align=right|2,317|| align=right|0,055|| align=right|6,13|| align=right|3,527||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49792)||1999 XO31|| align=right|14,0|| align=right|2,690|| align=right|0,171|| align=right|12,23|| align=right|4,412||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49793)||1999 XX31|| align=right|13,3|| align=right|2,791|| align=right|0,257|| align=right|11,27|| align=right|4,661||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49794)||1999 XH32|| align=right|15,6|| align=right|2,223|| align=right|0,203|| align=right|2,30|| align=right|3,313||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49795)||1999 XJ32|| align=right|15,3|| align=right|2,290|| align=right|0,154|| align=right|3,76|| align=right|3,465||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49796)||1999 XS32|| align=right|14,9|| align=right|2,294|| align=right|0,111|| align=right|3,65|| align=right|3,473||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49797)||1999 XC33|| align=right|14,6|| align=right|2,266|| align=right|0,137|| align=right|4,27|| align=right|3,411||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49798)||1999 XL33|| align=right|15,4|| align=right|2,217|| align=right|0,111|| align=right|2,72|| align=right|3,301||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49799)||1999 XB34|| align=right|15,2|| align=right|2,306|| align=right|0,094|| align=right|4,16|| align=right|3,502||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49800)||1999 XL34|| align=right|15,6|| align=right|2,399|| align=right|0,139|| align=right|2,49|| align=right|3,715||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49801)||1999 XP34|| align=right|14,2|| align=right|2,594|| align=right|0,198|| align=right|10,49|| align=right|4,177||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49802)||1999 XA35|| align=right|14,5|| align=right|2,572|| align=right|0,225|| align=right|5,68|| align=right|4,123||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49803)||1999 XG35|| align=right|16,3|| align=right|2,218|| align=right|0,190|| align=right|2,88|| align=right|3,302||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49804)||1999 XM35|| align=right|15,8|| align=right|2,306|| align=right|0,126|| align=right|3,94|| align=right|3,502||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(49805)||1999 XC36|| align=right|14,6|| align=right|2,330|| align=right|0,120|| align=right|12,80|| align=right|3,557||MBA||6. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49806)||1999 XL38|| align=right|14,9|| align=right|2,531|| align=right|0,251|| align=right|6,60|| align=right|4,027||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49807)||1999 XL39|| align=right|15,2|| align=right|2,350|| align=right|0,197|| align=right|3,90|| align=right|3,603||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49808)||1999 XD40|| align=right|14,3|| align=right|2,387|| align=right|0,106|| align=right|13,02|| align=right|3,686||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49809)||1999 XC42|| align=right|15,1|| align=right|2,268|| align=right|0,108|| align=right|5,23|| align=right|3,416||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49810)||1999 XH43|| align=right|15,4|| align=right|2,284|| align=right|0,121|| align=right|4,35|| align=right|3,451||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49811)||1999 XT44|| align=right|15,7|| align=right|2,348|| align=right|0,159|| align=right|3,06|| align=right|3,597||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49812)||1999 XH46|| align=right|16,1|| align=right|2,270|| align=right|0,079|| align=right|6,07|| align=right|3,419||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49813)||1999 XQ46|| align=right|15,9|| align=right|2,235|| align=right|0,190|| align=right|4,14|| align=right|3,340||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49814)||1999 XL47|| align=right|14,8|| align=right|2,322|| align=right|0,054|| align=right|5,21|| align=right|3,538||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49815)||1999 XK56|| align=right|16,0|| align=right|2,306|| align=right|0,067|| align=right|4,92|| align=right|3,502||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49816)||1999 XZ57|| align=right|14,9|| align=right|2,258|| align=right|0,085|| align=right|4,02|| align=right|3,392||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49817)||1999 XC58|| align=right|15,7|| align=right|2,319|| align=right|0,108|| align=right|3,64|| align=right|3,532||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49818)||1999 XT58|| align=right|15,7|| align=right|2,322|| align=right|0,162|| align=right|1,58|| align=right|3,539||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49819)||1999 XA59|| align=right|15,8|| align=right|2,179|| align=right|0,127|| align=right|0,70|| align=right|3,217||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49820)||1999 XS64|| align=right|14,8|| align=right|2,293|| align=right|0,116|| align=right|5,46|| align=right|3,471||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49821)||1999 XA70|| align=right|16,5|| align=right|2,195|| align=right|0,062|| align=right|1,62|| align=right|3,252||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49822)||1999 XD70|| align=right|15,4|| align=right|2,310|| align=right|0,183|| align=right|1,30|| align=right|3,511||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49823)||1999 XV71|| align=right|15,3|| align=right|2,377|| align=right|0,137|| align=right|1,21|| align=right|3,665||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49824)||1999 XV73|| align=right|14,8|| align=right|2,216|| align=right|0,100|| align=right|5,21|| align=right|3,298||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49825)||1999 XW73|| align=right|15,3|| align=right|2,300|| align=right|0,081|| align=right|5,39|| align=right|3,489||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49826)||1999 XN74|| align=right|15,6|| align=right|2,362|| align=right|0,078|| align=right|2,91|| align=right|3,629||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49827)||1999 XM77|| align=right|15,0|| align=right|2,283|| align=right|0,167|| align=right|4,21|| align=right|3,450||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49828)||1999 XE82|| align=right|17,0|| align=right|2,192|| align=right|0,071|| align=right|1,04|| align=right|3,245||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49829)||1999 XA83|| align=right|14,6|| align=right|2,237|| align=right|0,047|| align=right|6,67|| align=right|3,346||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49830)||1999 XP83|| align=right|15,3|| align=right|2,390|| align=right|0,129|| align=right|1,63|| align=right|3,695||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49831)||1999 XT83|| align=right|15,8|| align=right|2,386|| align=right|0,135|| align=right|3,43|| align=right|3,686||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49832)||1999 XA84|| align=right|13,9|| align=right|2,269|| align=right|0,131|| align=right|8,83|| align=right|3,417||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49833)||1999 XB84|| align=right|15,0|| align=right|2,418|| align=right|0,170|| align=right|3,97|| align=right|3,759||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49834)||1999 XC84|| align=right|14,6|| align=right|2,309|| align=right|0,119|| align=right|12,59|| align=right|3,508||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49835)||1999 XK84|| align=right|14,5|| align=right|2,276|| align=right|0,070|| align=right|6,23|| align=right|3,434||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49836)||1999 XD85|| align=right|15,2|| align=right|2,378|| align=right|0,112|| align=right|3,35|| align=right|3,666||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49837)||1999 XN85|| align=right|14,5|| align=right|2,306|| align=right|0,205|| align=right|9,18|| align=right|3,501||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49838)||1999 XS86|| align=right|14,9|| align=right|2,308|| align=right|0,160|| align=right|4,29|| align=right|3,507||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49839)||1999 XY87|| align=right|14,3|| align=right|2,359|| align=right|0,144|| align=right|4,32|| align=right|3,623||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49840)||1999 XQ89|| align=right|15,6|| align=right|2,351|| align=right|0,083|| align=right|2,04|| align=right|3,604||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49841)||1999 XN90|| align=right|15,2|| align=right|2,214|| align=right|0,129|| align=right|3,23|| align=right|3,294||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49842)||1999 XS90|| align=right|15,1|| align=right|2,293|| align=right|0,068|| align=right|8,04|| align=right|3,472||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49843)||1999 XP92|| align=right|16,2|| align=right|2,174|| align=right|0,168|| align=right|0,87|| align=right|3,204||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49844)||1999 XR92|| align=right|16,4|| align=right|2,297|| align=right|0,137|| align=right|2,20|| align=right|3,482||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49845)||1999 XA93|| align=right|16,1|| align=right|2,181|| align=right|0,230|| align=right|2,96|| align=right|3,220||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49846)||1999 XE93|| align=right|13,5|| align=right|2,554|| align=right|0,140|| align=right|9,25|| align=right|4,082||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49847)||1999 XO93|| align=right|15,4|| align=right|2,290|| align=right|0,105|| align=right|6,34|| align=right|3,465||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49848)||1999 XG94|| align=right|14,3|| align=right|2,359|| align=right|0,131|| align=right|6,04|| align=right|3,624||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49849)||1999 XK94|| align=right|14,0|| align=right|2,461|| align=right|0,182|| align=right|14,34|| align=right|3,860||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49850)||1999 XM94|| align=right|15,1|| align=right|2,330|| align=right|0,172|| align=right|1,17|| align=right|3,556||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49851)||1999 XM95|| align=right|14,8|| align=right|2,314|| align=right|0,107|| align=right|5,81|| align=right|3,519||MBA||7. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49852)||1999 XA96|| align=right|14,8|| align=right|2,407|| align=right|0,251|| align=right|4,19|| align=right|3,734||MBA||9. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49853)||1999 XG96|| align=right|15,1|| align=right|2,331|| align=right|0,062|| align=right|7,44|| align=right|3,558||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49854)||1999 XB98|| align=right|14,9|| align=right|2,216|| align=right|0,071|| align=right|6,04|| align=right|3,297||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49855)||1999 XV98|| align=right|15,2|| align=right|2,347|| align=right|0,202|| align=right|2,20|| align=right|3,594||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49856)||1999 XC99|| align=right|15,0|| align=right|2,355|| align=right|0,111|| align=right|4,23|| align=right|3,613||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49857)||1999 XD99|| align=right|14,7|| align=right|2,393|| align=right|0,051|| align=right|2,97|| align=right|3,701||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49858)||1999 XZ99|| align=right|14,9|| align=right|2,462|| align=right|0,295|| align=right|6,68|| align=right|3,863||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49859)||1999 XB100|| align=right|14,2|| align=right|2,362|| align=right|0,172|| align=right|3,92|| align=right|3,629||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49860)||1999 XO100|| align=right|15,1|| align=right|2,574|| align=right|0,152|| align=right|8,07|| align=right|4,129||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49861)||1999 XG101|| align=right|15,7|| align=right|2,313|| align=right|0,109|| align=right|2,51|| align=right|3,517||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49862)||1999 XC104|| align=right|14,8|| align=right|2,233|| align=right|0,224|| align=right|9,16|| align=right|3,336||MBA||9. december 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(49863)||1999 XK104|| align=right|15,7|| align=right|2,177|| align=right|0,169|| align=right|2,05|| align=right|3,213||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49864)||1999 XS104|| align=right|14,5|| align=right|2,203|| align=right|0,062|| align=right|5,30|| align=right|3,270||MBA||10. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49865)||1999 XF108|| align=right|15,9|| align=right|2,446|| align=right|0,151|| align=right|3,24|| align=right|3,824||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(49866)||1999 XG111|| align=right|13,7|| align=right|2,697|| align=right|0,118|| align=right|13,54|| align=right|4,428||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(49867)||1999 XL111|| align=right|14,9|| align=right|2,366|| align=right|0,223|| align=right|10,47|| align=right|3,639||MBA||8. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(49868)||1999 XF112|| align=right|15,7|| align=right|2,266|| align=right|0,172|| align=right|1,13|| align=right|3,410||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49869)||1999 XG115|| align=right|15,9|| align=right|2,205|| align=right|0,136|| align=right|5,56|| align=right|3,273||MBA||12. december 1999||Calgary||G. W. Billings
|-
|(49870)||1999 XK118|| align=right|15,1|| align=right|2,273|| align=right|0,114|| align=right|2,89|| align=right|3,426||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(49871)||1999 XY118|| align=right|14,0|| align=right|2,294|| align=right|0,120|| align=right|3,54|| align=right|3,474||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(49872)||1999 XT124|| align=right|15,8|| align=right|2,167|| align=right|0,188|| align=right|5,44|| align=right|3,190||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(49873)||1999 XZ124|| align=right|15,3|| align=right|2,293|| align=right|0,086|| align=right|6,96|| align=right|3,472||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(49874)||1999 XW129|| align=right|15,6|| align=right|2,241|| align=right|0,179|| align=right|7,11|| align=right|3,354||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49875)||1999 XR130|| align=right|15,9|| align=right|2,342|| align=right|0,076|| align=right|7,24|| align=right|3,584||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49876)||1999 XG131|| align=right|14,1|| align=right|2,335|| align=right|0,175|| align=right|11,42|| align=right|3,567||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49877)||1999 XD133|| align=right|14,9|| align=right|2,338|| align=right|0,115|| align=right|9,63|| align=right|3,574||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49878)||1999 XF134|| align=right|15,4|| align=right|2,256|| align=right|0,087|| align=right|7,13|| align=right|3,388||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49879)||1999 XH135|| align=right|14,9|| align=right|2,198|| align=right|0,171|| align=right|5,50|| align=right|3,257||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49880)||1999 XP135|| align=right|15,2|| align=right|2,166|| align=right|0,216|| align=right|2,82|| align=right|3,187||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49881)||1999 XO138|| align=right|16,3|| align=right|2,357|| align=right|0,158|| align=right|1,52|| align=right|3,618||MBA||4. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49882)||1999 XO140|| align=right|15,4|| align=right|2,550|| align=right|0,169|| align=right|2,21|| align=right|4,071||MBA||2. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49883)||1999 XW140|| align=right|15,9|| align=right|2,540|| align=right|0,045|| align=right|3,08|| align=right|4,046||MBA||2. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49884)||1999 XA144|| align=right|15,2|| align=right|2,341|| align=right|0,062|| align=right|7,49|| align=right|3,580||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49885)||1999 XG146|| align=right|16,2|| align=right|2,211|| align=right|0,191|| align=right|5,30|| align=right|3,287||MBA||7. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49886)||1999 XX151|| align=right|14,5|| align=right|2,374|| align=right|0,150|| align=right|1,60|| align=right|3,657||MBA||7. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49887)||1999 XH156|| align=right|15,5|| align=right|2,409|| align=right|0,133|| align=right|2,82|| align=right|3,738||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49888)||1999 XQ156|| align=right|15,4|| align=right|2,282|| align=right|0,126|| align=right|6,95|| align=right|3,447||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49889)||1999 XA158|| align=right|15,4|| align=right|2,262|| align=right|0,064|| align=right|4,28|| align=right|3,401||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49890)||1999 XE158|| align=right|15,1|| align=right|2,292|| align=right|0,156|| align=right|4,52|| align=right|3,468||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49891)||1999 XF158|| align=right|14,6|| align=right|2,250|| align=right|0,079|| align=right|5,39|| align=right|3,374||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49892)||1999 XG159|| align=right|15,2|| align=right|2,287|| align=right|0,153|| align=right|7,70|| align=right|3,458||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49893)||1999 XF160|| align=right|15,4|| align=right|2,282|| align=right|0,184|| align=right|4,55|| align=right|3,446||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49894)||1999 XJ160|| align=right|15,1|| align=right|2,281|| align=right|0,103|| align=right|3,28|| align=right|3,445||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49895)||1999 XK160|| align=right|15,9|| align=right|2,313|| align=right|0,058|| align=right|5,43|| align=right|3,516||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49896)||1999 XN160|| align=right|15,1|| align=right|2,513|| align=right|0,091|| align=right|3,42|| align=right|3,983||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49897)||1999 XY160|| align=right|15,4|| align=right|2,322|| align=right|0,178|| align=right|5,98|| align=right|3,537||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49898)||1999 XZ160|| align=right|14,2|| align=right|2,341|| align=right|0,186|| align=right|13,05|| align=right|3,581||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49899)||1999 XA163|| align=right|15,3|| align=right|2,235|| align=right|0,077|| align=right|1,55|| align=right|3,341||MBA||8. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49900)||1999 XV163|| align=right|12,9|| align=right|2,733|| align=right|0,106|| align=right|13,26|| align=right|4,517||MBA||8. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(49901)||1999 XK164|| align=right|15,1|| align=right|2,198|| align=right|0,074|| align=right|6,61|| align=right|3,258||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49902)||1999 XS164|| align=right|14,6|| align=right|2,757|| align=right|0,084|| align=right|10,08|| align=right|4,576||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49903)||1999 XK165|| align=right|15,1|| align=right|2,557|| align=right|0,143|| align=right|5,17|| align=right|4,089||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49904)||1999 XN165|| align=right|13,5|| align=right|2,478|| align=right|0,068|| align=right|10,66|| align=right|3,900||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49905)||1999 XU165|| align=right|15,5|| align=right|2,252|| align=right|0,135|| align=right|5,89|| align=right|3,379||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49906)||1999 XX165|| align=right|14,9|| align=right|2,583|| align=right|0,192|| align=right|8,57|| align=right|4,150||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49907)||1999 XZ165|| align=right|14,2|| align=right|2,323|| align=right|0,048|| align=right|7,39|| align=right|3,541||MBA||9. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49908)||1999 XZ168|| align=right|14,1|| align=right|2,247|| align=right|0,111|| align=right|8,00|| align=right|3,368||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49909)||1999 XB169|| align=right|15,3|| align=right|2,324|| align=right|0,135|| align=right|3,77|| align=right|3,543||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49910)||1999 XS169|| align=right|14,4|| align=right|2,279|| align=right|0,133|| align=right|4,07|| align=right|3,440||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49911)||1999 XT169|| align=right|14,4|| align=right|2,421|| align=right|0,199|| align=right|4,91|| align=right|3,765||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49912)||1999 XY170|| align=right|15,2|| align=right|2,342|| align=right|0,129|| align=right|6,15|| align=right|3,583||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49913)||1999 XE171|| align=right|15,1|| align=right|2,228|| align=right|0,106|| align=right|3,93|| align=right|3,325||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49914)||1999 XG171|| align=right|16,2|| align=right|2,363|| align=right|0,190|| align=right|3,36|| align=right|3,633||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49915)||1999 XU171|| align=right|14,7|| align=right|2,264|| align=right|0,125|| align=right|4,61|| align=right|3,405||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49916)||1999 XV171|| align=right|14,1|| align=right|2,679|| align=right|0,145|| align=right|13,83|| align=right|4,385||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49917)||1999 XG172|| align=right|15,4|| align=right|2,320|| align=right|0,098|| align=right|5,83|| align=right|3,532||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49918)||1999 XX172|| align=right|15,0|| align=right|2,549|| align=right|0,152|| align=right|3,24|| align=right|4,070||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49919)||1999 XY172|| align=right|14,9|| align=right|2,385|| align=right|0,085|| align=right|2,39|| align=right|3,682||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49920)||1999 XV173|| align=right|14,6|| align=right|2,376|| align=right|0,133|| align=right|9,42|| align=right|3,661||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49921)||1999 XL174|| align=right|15,0|| align=right|2,418|| align=right|0,187|| align=right|3,17|| align=right|3,759||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49922)||1999 XP174|| align=right|15,4|| align=right|2,418|| align=right|0,167|| align=right|9,48|| align=right|3,760||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49923)||1999 XQ174|| align=right|13,3|| align=right|2,589|| align=right|0,091|| align=right|15,14|| align=right|4,166||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49924)||1999 XY174|| align=right|14,0|| align=right|2,247|| align=right|0,094|| align=right|6,00|| align=right|3,368||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49925)||1999 XJ175|| align=right|14,5|| align=right|2,270|| align=right|0,195|| align=right|4,72|| align=right|3,419||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49926)||1999 XK175|| align=right|15,8|| align=right|2,326|| align=right|0,209|| align=right|5,64|| align=right|3,548||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49927)||1999 XG176|| align=right|14,8|| align=right|2,426|| align=right|0,159|| align=right|6,04|| align=right|3,778||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49928)||1999 XN176|| align=right|13,9|| align=right|2,591|| align=right|0,143|| align=right|15,58|| align=right|4,170||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49929)||1999 XU176|| align=right|14,9|| align=right|2,228|| align=right|0,083|| align=right|6,81|| align=right|3,326||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49930)||1999 XZ176|| align=right|14,0|| align=right|2,669|| align=right|0,211|| align=right|12,40|| align=right|4,359||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49931)||1999 XL177|| align=right|15,6|| align=right|2,384|| align=right|0,054|| align=right|3,16|| align=right|3,680||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49932)||1999 XK178|| align=right|15,9|| align=right|2,177|| align=right|0,070|| align=right|3,13|| align=right|3,210||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49933)||1999 XD179|| align=right|15,4|| align=right|2,306|| align=right|0,183|| align=right|6,96|| align=right|3,501||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49934)||1999 XU179|| align=right|15,7|| align=right|2,339|| align=right|0,134|| align=right|5,63|| align=right|3,576||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49935)||1999 XV179|| align=right|14,1|| align=right|2,356|| align=right|0,183|| align=right|7,58|| align=right|3,615||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49936)||1999 XD180|| align=right|14,3|| align=right|2,358|| align=right|0,148|| align=right|9,17|| align=right|3,620||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49937)||1999 XO180|| align=right|13,8|| align=right|2,381|| align=right|0,172|| align=right|9,76|| align=right|3,672||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49938)||1999 XS180|| align=right|13,3|| align=right|2,667|| align=right|0,134|| align=right|12,53|| align=right|4,354||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49939)||1999 XV180|| align=right|14,5|| align=right|2,365|| align=right|0,136|| align=right|10,31|| align=right|3,635||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49940)||1999 XZ186|| align=right|14,9|| align=right|2,558|| align=right|0,062|| align=right|9,06|| align=right|4,090||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49941)||1999 XN187|| align=right|15,4|| align=right|2,236|| align=right|0,098|| align=right|7,21|| align=right|3,343||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49942)||1999 XL188|| align=right|14,7|| align=right|2,333|| align=right|0,107|| align=right|4,80|| align=right|3,562||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49943)||1999 XW192|| align=right|15,1|| align=right|2,353|| align=right|0,069|| align=right|8,17|| align=right|3,608||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49944)||1999 XQ193|| align=right|15,2|| align=right|2,236|| align=right|0,094|| align=right|6,00|| align=right|3,343||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49945)||1999 XC201|| align=right|16,6|| align=right|2,288|| align=right|0,104|| align=right|7,48|| align=right|3,460||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49946)||1999 XD204|| align=right|15,7|| align=right|2,366|| align=right|0,051|| align=right|7,34|| align=right|3,639||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49947)||1999 XY204|| align=right|14,5|| align=right|2,652|| align=right|0,137|| align=right|12,60|| align=right|4,317||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49948)||1999 XF205|| align=right|15,0|| align=right|2,339|| align=right|0,108|| align=right|6,44|| align=right|3,577||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49949)||1999 XG207|| align=right|15,4|| align=right|2,254|| align=right|0,068|| align=right|6,09|| align=right|3,383||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49950)||1999 XJ207|| align=right|15,0|| align=right|2,365|| align=right|0,093|| align=right|7,25|| align=right|3,637||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49951)||1999 XT211|| align=right|15,6|| align=right|2,300|| align=right|0,087|| align=right|7,30|| align=right|3,488||MBA||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49952)||1999 XH212|| align=right|15,5|| align=right|2,164|| align=right|0,233|| align=right|3,65|| align=right|3,182||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49953)||1999 XL215|| align=right|14,4|| align=right|2,261|| align=right|0,208|| align=right|6,16|| align=right|3,399||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49954)||1999 XL216|| align=right|15,7|| align=right|2,381|| align=right|0,104|| align=right|3,40|| align=right|3,674||MBA||13. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49955)||1999 XU216|| align=right|15,8|| align=right|2,322|| align=right|0,071|| align=right|5,27|| align=right|3,538||MBA||13. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49956)||1999 XZ220|| align=right|14,5|| align=right|2,312|| align=right|0,168|| align=right|9,65|| align=right|3,515||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49957)||1999 XQ221|| align=right|14,7|| align=right|2,561|| align=right|0,193|| align=right|5,74|| align=right|4,099||MBA||15. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49958)||1999 XC223|| align=right|14,8|| align=right|2,261|| align=right|0,116|| align=right|7,49|| align=right|3,399||MBA||15. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49959)||1999 XJ225|| align=right|15,1|| align=right|2,286|| align=right|0,180|| align=right|5,87|| align=right|3,456||MBA||13. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49960)||1999 XN225|| align=right|16,1|| align=right|2,380|| align=right|0,079|| align=right|5,27|| align=right|3,670||MBA||13. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49961)||1999 XZ226|| align=right|16,5|| align=right|2,289|| align=right|0,153|| align=right|4,35|| align=right|3,463||MBA||15. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49962)||1999 XU227|| align=right|15,0|| align=right|2,434|| align=right|0,062|| align=right|3,00|| align=right|3,797||MBA||15. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49963)||1999 XH228|| align=right|15,8|| align=right|2,442|| align=right|0,205|| align=right|5,70|| align=right|3,815||MBA||14. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49964)||1999 XQ228|| align=right|15,3|| align=right|2,420|| align=right|0,142|| align=right|2,06|| align=right|3,765||MBA||14. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49965)||1999 XA231|| align=right|13,2|| align=right|2,668|| align=right|0,179|| align=right|14,31|| align=right|4,357||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(49966)||1999 XT231|| align=right|14,8|| align=right|2,331|| align=right|0,147|| align=right|7,16|| align=right|3,559||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49967)||1999 XC235|| align=right|15,6|| align=right|2,303|| align=right|0,117|| align=right|4,98|| align=right|3,494||MBA||3. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49968)||1999 XN243|| align=right|14,5|| align=right|2,401|| align=right|0,205|| align=right|10,82|| align=right|3,719||MBA||3. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49969)||1999 XS247|| align=right|15,4|| align=right|2,227|| align=right|0,218|| align=right|4,97|| align=right|3,322||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49970)||1999 XD249|| align=right|15,7|| align=right|2,312|| align=right|0,075|| align=right|4,39|| align=right|3,515||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49971)||1999 XZ249|| align=right|15,9|| align=right|2,296|| align=right|0,144|| align=right|6,13|| align=right|3,478||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49972)||1999 XL255|| align=right|15,6|| align=right|2,613|| align=right|0,122|| align=right|1,74|| align=right|4,223||MBA||12. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49973)||1999 YQ|| align=right|14,0|| align=right|2,301|| align=right|0,244|| align=right|23,52|| align=right|3,489||MBA||16. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49974)||1999 YT2|| align=right|14,8|| align=right|2,372|| align=right|0,191|| align=right|1,72|| align=right|3,653||MBA||16. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49975)||1999 YZ2|| align=right|14,2|| align=right|2,409|| align=right|0,131|| align=right|21,13|| align=right|3,739||MBA||16. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49976)||1999 YR4|| align=right|15,3|| align=right|2,323|| align=right|0,110|| align=right|7,16|| align=right|3,540||MBA||28. december 1999||Farpoint||Gary Hug; G. Bell
|-
|(49977)||1999 YS4|| align=right|15,7|| align=right|2,367|| align=right|0,070|| align=right|5,90|| align=right|3,642||MBA||28. december 1999||Farpoint||Gary Hug; G. Bell
|-
|(49978)||1999 YT5|| align=right|14,2|| align=right|2,338|| align=right|0,222|| align=right|25,77|| align=right|3,575||MBA||28. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49979)||1999 YB8|| align=right|14,6|| align=right|2,250|| align=right|0,098|| align=right|2,36|| align=right|3,375||MBA||27. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49980)||1999 YQ10|| align=right|16,1|| align=right|2,244|| align=right|0,144|| align=right|3,25|| align=right|3,361||MBA||27. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49981)||1999 YJ13|| align=right|14,3|| align=right|2,282|| align=right|0,150|| align=right|8,40|| align=right|3,448||MBA||30. december 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49982)||1999 YP22|| align=right|13,5|| align=right|2,408|| align=right|0,198|| align=right|19,12|| align=right|3,737||MBA||31. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49983)||1999 YX22|| align=right|15,6|| align=right|2,321|| align=right|0,169|| align=right|4,11|| align=right|3,536||MBA||31. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49984)||2000 AA1|| align=right|15,0|| align=right|2,442|| align=right|0,117|| align=right|6,67|| align=right|3,816||MBA||2. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49985)||2000 AX1|| align=right|15,4|| align=right|2,302|| align=right|0,121|| align=right|5,86|| align=right|3,492||MBA||2. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49986)||2000 AF2|| align=right|14,5|| align=right|2,207|| align=right|0,146|| align=right|7,65|| align=right|3,279||MBA||3. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49987)||2000 AB5|| align=right|14,0|| align=right|2,660|| align=right|0,118|| align=right|13,92|| align=right|4,338||MBA||3. januar 2000||San Marcello||L. Tesi; G. Forti
|-
|(49988)||2000 AE5|| align=right|15,6|| align=right|2,185|| align=right|0,108|| align=right|3,62|| align=right|3,230||MBA||3. januar 2000||Gekko||T. Kagawa
|-
|(49989)||2000 AJ5|| align=right|15,7|| align=right|2,188|| align=right|0,109|| align=right|1,98|| align=right|3,237||MBA||2. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49990)||2000 AK5|| align=right|14,9|| align=right|2,353|| align=right|0,058|| align=right|6,46|| align=right|3,608||MBA||4. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49991)||2000 AZ5|| align=right|15,4|| align=right|2,581|| align=right|0,209|| align=right|6,40|| align=right|4,145||MBA||4. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49992)||2000 AQ7|| align=right|14,7|| align=right|2,515|| align=right|0,093|| align=right|6,80|| align=right|3,988||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49993)||2000 AH8|| align=right|14,8|| align=right|2,425|| align=right|0,042|| align=right|10,89|| align=right|3,777||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49994)||2000 AR9|| align=right|15,2|| align=right|2,247|| align=right|0,097|| align=right|5,04|| align=right|3,368||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49995)||2000 AG11|| align=right|15,8|| align=right|2,281|| align=right|0,080|| align=right|6,31|| align=right|3,445||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49996)||2000 AP11|| align=right|16,0|| align=right|2,262|| align=right|0,161|| align=right|4,01|| align=right|3,401||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49997)||2000 AZ12|| align=right|14,9|| align=right|2,461|| align=right|0,153|| align=right|3,64|| align=right|3,859||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49998)||2000 AA13|| align=right|14,9|| align=right|2,184|| align=right|0,145|| align=right|2,13|| align=right|3,228||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49999)||2000 AW14|| align=right|16,3|| align=right|2,211|| align=right|0,224|| align=right|1,98|| align=right|3,287||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|50000 Kvaoar||2002 LM60|| align=right|2,6|| align=right|43,55|| align=right|0,036|| align=right|7,99|| align=right|288||CBW||4. junij 2002||Observatorij Palomar||C. A. Trujillo; M. E. Brown
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov